Александр-Луи-Бертран Бонуар (; 1746—1823) — французский драматург.

Биография 

Александр-Луи-Бертран Бонуар (Руссо) родился 4 мая 1746 года в столице Франции городе Париже.

Сперва был аббатом, но потом сложил с себя это звание и в 1796 году поступил директором театральной труппы в Санкт-Петербурге. Состоял чтецом при королеве Луизе Прусской, затем корреспондентом при короле Жероме и, наконец, цензурным чиновником в Париже.

Бонуар сочинил около двухсот пьес, среди которых «L’amour quêteur».

Александр-Луи-Бертран Бонуар скончался 5 августа 1823 года в родном городе в полной нищете.

Избранная библиография 

 L'Amour quéteur (1777)
 Vénus pèlerine (1777)
 Jeannot (1780)
 Jérôme Pointu (1781)
 Fanfan et Colas (1784)
 Histoire secrète et anecdotique de l'Insurrection belgique, ou Vander-Noot (1790)
 Les Masques arrachés
 L'Ami des hommes ou le Vengeur
 Le Grand dénouement de la constitution (1791)
 Le Commissionnaire et le jockey (1792)
 La Nouvelle dibutade (1793)
 L'Hommage de Bruxelles (1793)
 Le Bouquet (1793)
 La Séparation (1794)
 Le Médecin et l'apothicaire (1794)

Примечания

Литература 
 

Драматурги Франции